SMH est un sigle pouvant désigner :
 Société de microélectronique et d'horlogerie ;
 The Sydney Morning Herald, un quotidien australien ;
 Saint-Martin-d'Hères, commune de l'Isère (France) ;
 Swiss Microfinance Holding, une société d'investissement de droit suisse.

SMH est un code pouvant désigner :
 le code de l'aéroport de Sapmanga en Papouasie-Nouvelle-Guinée

SMH est également une abréviation en anglais pouvant désigner les locutions « shaking my head », « smacking my head » ou encore « so much hate », qui peuvent approximativement se rendre en français, respectivement, par « je secoue ma tête » ou « secouant ma tête » ; « je me frappe la tête » ou « frappant ma tête », et « tant de haine ».